Der Rajon Uschhorod (ukrainisch /; russisch /) war eine Verwaltungseinheit im äußersten Westen der Ukraine und gehörte zur Oblast Transkarpatien.

Geographie 
Der Rajon lag im Westen der Oblast Transkarpatien. Er grenzte im Nordosten an den Rajon Peretschyn, im Osten an den Rajon Mukatschewo, im Südosten an den Rajon Berehowe, im Süden an Ungarn sowie im Westen an die Slowakei.

Er lag im Norden in den Ausläufern der Waldkarpaten, der Süden in der Theißebene und wurde von den Flüssen Usch und Latoryzja durchflossen.

An der Grenze zu Ungarn endet die Straße M 06, die von Kiew nach Tschop führt.

Geschichte 
Die Verwaltungseinheit wurde am 22. Januar 1946 als Okrug Uschgorod errichtet, 1953 wurde der Okrug dann in den Rajon Uschhorod umgewandelt. Im Rahmen der administrativ-territorialen Reform im Jahr 2020 wurde der Rajon aufgelöst, sein Gebiet bildet seither den Südteil des neuen Rajons Uschhorod.

Von 1946 bis zum 1. April 1991 trugen folgende Orte einen anderen Namen:
 Tyssaaschwan: Mineralne (Мінеральне)
 Essen: Jaworowe (Яворове)

Am 23. Dezember 1992 kam es zu weiteren Umbenennungen:
 Chudljowo: Chudlowe (Худлове)
 Tschertesch: Tschertisch (Чертіж)

Bis 1. April 1995 trugen folgende Orte einen anderen Namen:
 Antalowzi: Antoniwka (Антонівка)
 Batfa: Derewzi (Деревці)
 Palad-Komariwzi: Komariwzi (Комарівці)
 Ljachiwzi: Lemkiwzi (Лемківці)
 Pallo: Pawlowe (Павлове)
 Botfalwa: Prykordonne (Прикордонне)
 Mali Selmenzi: Solonzi (Солонці)
 Sjurte: Strumkiwka (Струмківка)
 Tyssaahtelek: Tysjanka (Тисянка)
 Tyjhlasch: Zehliwka (Цеглівка)

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Siedlungsratsgemeinde und 32 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren. Die Städte Uschhorod und Tschop wurden von der Verwaltungseinheit umschlossen, gehörten ihr aber nicht an.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlungen städtischen Typs
 64 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 
 Informationen zum Rajon (ukrainisch)
 aktuelle Karte mit der Stadt Uschhorod und Umgebung mit ukrainischen Namen

Quellen 

Uschhorod
Gegründet 1946
Aufgelöst 2020
Rajon Uschhorod